El Torneig de Monterrey 2018, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'abril de 2018 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018